Ува́йс Мажи́дович Ахта́ев () — советский баскетболист, член сборной команды СССР. Играл в команде «Буревестник» Алма-Ата в 1947—1957 годах.

Биография

Начало 
Родился 26 декабря 1930 года в селе Вашендарой Шатойского района Чечено-Ингушской АССР.

23 февраля 1944 года был депортирован в Караганду (Казахская ССР). В детстве ничем не выделялся среди сверстников. В подростковом возрасте начал быстро расти. Во время высылки уже имел рост около 2 метров.

В первые годы выселения из-за голода и лишений много чеченцев и ингушей погибло. Чтобы выжить, переселенцам нередко приходилось воровать еду и дрова. Ахтаева, который тащил шпалы для растопки печи, поймали милиционеры. Они были удивлены тем, что 14-летний юноша нёс четыре шпалы, тогда как обычный человек мог поднять только одну. Один из милиционеров, который занимался спортом, вместо КПЗ отвёл Ахтаева в спортивную секцию.

Годы спортивной карьеры 
Летом 1946 года участвовал в Спартакиаде институтов и техникумов физической культуры во Львове, где выступал в соревнованиях по метанию диска, ездил в Москву на соревнования по вольной борьбе. Пробовал свои силы в боксе, толкании ядра, других видах спорта.

По предложению тренера по баскетболу Исаака Копелевича Ахтаев переехал в Алма-Ату и занялся баскетболом. В 1947 году участвовал в Спартакиаде институтов и техникумов физической культуры в Ленинграде в качестве баскетболиста. Играл за «Буревестник» (Алма-Ата). Благодаря ему и Арменаку Алачачяну, игравшему с ним в паре, баскетбол стал популярнейшим видом спорта в Казахстане.

Тренер Александр Гомельский говорил:

В то время Ахтаев был самым высоким баскетболистом в мире. Также он был первым игроком в СССР, который мог положить мяч в корзину двумя руками сверху, и первым, кто стал делать пас через всю площадку.

На одном из матчей один из соперников взобрался на плечи своего партнёра чтобы сравняться с ним в росте. Пробовали во время игры щекотать Ахтаева. Перед матчем с ленинградским СКА в общежитие, где размещались игроки «Буревестника», пришёл баскетболист ленинградцев и предложил сыграть в карты. Игра затянулась до шести часов утра. В результате Ахтаев не мог наутро хорошо играть. В матче с тбилисским «Динамо» его пытался прессинговать грузинский игрок Абашидзе. Ахтаев как будто невзначай наступил ему на ногу. Абашидзе упал и потерял сознание. Однажды соперники перед матчем украли форму и обувь Ахтаева. Ахтаеву пришлось выйти на матч в обычной майке, семейных трусах и ботинках, у которых оторвали каблуки. Одеть и обуть Ахтаева было большой проблемой — он носил ботинки 58 размера.

Самым крупным соревнованием в его карьере стала I летняя Спартакиада народов СССР 1956 года. Сборная Казахстана, за которую играл Ахтаев, перед началом соревнований считалась середняком. Однако связка Увайса Ахтаева и Арменака Алачачяна сделала эту команду одной из сильнейших. На предварительном этапе ей удалось обыграть фаворитов турнира сборные Москвы, Ленинграда и Украины. Однако на финальной стадии соперникам удалось приспособиться к манере игры команды Казахстана. В итоге команда заняла 5 место.

Спортивные залы не могли вместить всех желающих увидеть «Гулливера». За ним ходили толпы людей, которых интересовало всё, что связано с ним. Когда он обедал в ресторане, к стёклам приникали прохожие. Ел он для своего роста немного, но выпивал до 15 литров жидкости в день. Вес Ахтаева по разным источникам составлял от 160 до 200 кг. Ему предлагали сняться в кино в роли Гулливера, но, узнав, что дни съёмки совпадают с датами соревнований, он отказался.

В 1954 году был включён в сборную СССР, но так и не сыграл за неё ни одного матча. Накануне Олимпиады 1952 года в Хельсинки Лаврентий Берия поставил условием участия Ахтаева в сборной команде страны смену имени и национальности. Однако Ахтаев отказался от членства в сборной на таких условиях. Александр Гомельский безуспешно пытался включить Ахтаева в олимпийскую сборную 1956 года. Позже он сказал в одном из своих интервью: «Если бы Ахтаева пускали на международные соревнования, мы давно были бы чемпионами мира».

В 1953 году один из первых автомобилей «Москвич-400» в Алма-Ате по распределению достался Ахтаеву. Чтобы он мог пользоваться машиной, её пришлось серьёзно переделать: поднять крышу, усилить подвеску, убрать переднее сиденье. Но и после переделки Ахтаев с трудом помещался в машине. Водила машину его жена. Впоследствии у него были ещё две машины: «Победа» и «Волга».

После ухода из спорта 
Перестал играть в 1957 году после обнаружения у него сахарного диабета. В 1959 году переехал в Грозный. Был старшим тренером мужской и женской сборных Чечено-Ингушетии. Под его руководством мужская команда завоевала Кубок Северного Кавказа и Закавказья, а женская выступала в первой лиге первенства СССР.

Работал тренером до 1973 года, когда из-за несчастного случая сломал ногу. От этого перелома так и не смог оправиться. Скончался 12 июня 1978 года. Перед смертью он просил, чтобы его могильный холмик был обычного размера: «При жизни люди очень досаждали, глазея на меня. Не хочу, чтобы это продолжалось и после моей смерти». Просьбу исполнили, и теперь только родные знают, где его могила.

Семья 
Жена Тамара. Брак был бездетным. Ахтаевы хотели взять приёмного ребёнка, но им это не удалось. После смерти мужа Тамара Ахтаева не смогла жить в доме, где всё напоминало о муже, и переехала в однокомнатную квартиру.

Память 
 В 1993 году крупнейший стадион Чечни — имени Орджоникидзе (ныне разрушен), — был назван именем Увайса Ахтаева;
 В 1978—1990 годах в Грозном проводился Всесоюзный турнир памяти Ахтаева;
 В начале и конце 2011 года в Чечне дважды состоялся республиканский турнир памяти Ахтаева. Однако в дальнейшем из-за отсутствия средств проведение турнира было прекращено;
 В 2013 году писатель Саид Бицоев издал книгу «Гигант баскетбола. Триумф и трагедия Увайса Ахтаева».
 12 сентября 2017 года в Грозном состоялось открытие дворца волейбола имени Увайса Ахтаева.
 В честь Увайса Ахтаева назван спорткомплекс в селе Шатой Шатойского района, Чеченской республики.

См. также 
 Список самых высоких баскетболистов в НБА;
 Сизоненко, Александр Алексеевич;
 Вранеш, Славко;
 Богз, Магси;
 Бойкинс, Эрл.

Примечания

Литература 
на русском языке
 
 
 
 
 
 
 
 

на чеченском языке

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Баскетболисты СССР
Баскетболисты с ростом выше 220 см
Тренеры Чечни
Баскетбольные тренеры СССР
Увайс Ахтаев